O Campeonato Carioca de Basquete de 1945 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 
Site Oficial da BasketRio

1945
Esporte no Brasil em 1945
1945 no basquetebol